Florina – comune della Grecia
Florina – cultivar di melo
Florina – unità periferica greca